Никола́й Никола́евич Ле́бедев:
 Лебедев, Николай Николаевич (1887—1919) — активный участник борьбы за установление Советской власти в Киеве в 1917—1918 гг.
 Лебедев, Николай Николаевич (1897—1984) — журналист, сотрудник новосибирского радио, краевед.
 Лебедев, Николай Николаевич (1911—1994) — советский и российский математик, профессор СПбГПУ.
 Лебедев, Николай Николаевич (1917—1989) — советский химик, профессор МХТИ, лауреат Государственной премии СССР.
 Лебедев, Николай Николаевич (род. 1976) — продюсер, диджей, музыкант, автор песен.
 Лебедев, Николай Николаевич (род. 1951) — электрослесарь управления горного ж. д. транспорта Соколовско-Сарбайского горно-производственного объединения, Депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва.